God of War se lahko navezuje na:

 God of War (serija), serija akcijsko-pustolovskih videoiger
 God of War (igra), prva igra iz serije

Drugi naslovi 
 God of War: Chains of Olympus
 God of War 2
 God of War 3
 God of War: Ghost of Sparta
 God of War: Betrayal